Il Jūdan 2020 è stata la cinquantottesima edizione del torneo goistico giapponese Jūdan, disputata tra il 18 luglio 2019 e il 26 giugno 2020. Nella finale, lo sfidante Shibano Toramaru Meijin, qualificatosi attraverso il torneo preliminare, ha sconfitto il detentore del titolo Murakawa Daisuke Jūdan.

Svolgimento

Fase preliminare 

La fase preliminare serve a determinare chi accede al torneo per la selezione dello sfidante. Consiste in due tornei preliminari iniziali, seguiti da un terzo torneo, i cui vincitori si sono qualificati al torneo per la determinazione dello sfidante, a cui hanno avuto accesso di diritto Iyama Yuta Kisei, Yamashita Keigo 9d, Takao Shinji 9d e Onishi Ryuhei 5d.

Determinazione dello sfidante

Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle cinque partite, e si è disputata tra il campione in carica Murakawa Daisuke Jūdan e il vincitore del torneo per lo sfidante, Shibano Toramaru Meijin.

Collegamenti esterni 
 58th Judan

Jūdan